Мало Головоде је насељено место града Крушевца у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 2369 становника (према попису из 1991. било је 2230 становника).

Демографија 
У насељу Мало Головоде живи 1855 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,2 година (36,7 код мушкараца и 37,8 код жена). У насељу има 731 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,24.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крушевац
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији